Kevin Maher ist der Name folgender Personen:

* Kevin Maher (Journalist) (* 1972), irischer Journalist, Filmkritiker, Kolumnist und Schriftsteller
 Kevin Maher (Fußballspieler) (* 1976), irischer Fußballspieler und -trainer